Omileus är ett släkte av skalbaggar. Omileus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Omileus